Greatest Hits est une compilation non officielle sortie en 2006 des plus grands succès du groupe français de musique electro-house Daft Punk.

Liste des titres

Voir aussi

Lien interne 
 Discographie de Daft Punk

Lien externe 
Album sur Discogs

Album publié par Virgin Records
Album de Daft Punk
Compilation musicale sortie en 2006